El Torreón kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Torreón, Oaxaca, ort, Acatlán de Pérez Figueroa, 
 El Torreón, Michoacán de Ocampo, ort, Ecuandureo, 
 El Torreón, Jalisco, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar